Medibank International Sydney 2011 (kobiety)
 Medibank International Sydney 2011 (mężczyźni)